Кругляк — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.

Входит в состав Юровского муниципального образования, с точки зрения административно-территориального деления — в Покровский сельсовет.

Расстояние до районного центра Грязовца по автодороге — 18 км, до центра муниципального образования Юрово по прямой — 9 км. Ближайшие населённые пункты — Чернецкое, Зажолка, Шираково.

По данным переписи в 2002 году постоянного населения не было.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Грязовецкого района